Motor Brandenburg ist der Name folgender Sportgemeinschaften in Brandenburg an der Havel:

 BSG Motor Brandenburg
 BSG Motor Nord Brandenburg
 BSG Motor Süd Brandenburg, siehe Brandenburger SC Süd 05